Ciència: Unitat de mesura, patró de comparança de qualsevol magnitud
 Unitat monetària, tipus de moneda utilitzat en una regió o país
 Unitat astronòmica, distància mitjana entre la Terra i el Sol
 Unitat de massa atòmica, unitat de massa
 Unitat militar, element d'organització dintre d'unes Forces Armades 
 Unitat didàctica, conjunt de temes que integren una matèria escolar pedagògica

Matemàtiques 
 Unitat algebraica, en àlgebra els elements invertibles
 nombre u, nombre enter que segueix al zero
 unitat imaginària, nombre complex el quadrat del qual és −1
 arrel de la unitat, tots els nombres que resulten 1 quan són elevats a una potència n
 vector unitari, vector el mòdul del qual val 1 
 cercle unitat, cercle de radi 1 centrat en l'origen del sistema de coordenades
 interval unitat, interval dels nombres reals que es troben entre 0 i 1

Política 
 Unitat per les Illes
 Unitat Catalana
 Unitat del Poble Valencià
 Candidatura d'Unitat Popular Unidad Alavesa'''